

Patronymes 

 Camille Boiry (1871-1954) : peintre français

Noms de plume
 Véronique Boiry ou simplement Boiry : illustratrice pour la jeunesse

Toponymes 

 Boiry-Becquerelle : commune du Pas-de-Calais
 Boiry-Notre-Dame : commune du Pas-de-Calais
 Boiry-Saint-Martin : commune du Pas-de-Calais
 Boiry-Sainte-Rictrude : commune du Pas-de-Calais

Homonymie
Homonymie de toponyme